Giuseppe Mazzuoli může znamenat:

 Giuseppe Mazzuoli (malíř) (1536 – 1589) – italský malíř – manýrista
 Giuseppe Mazzuoli (sochař) (1644 – 1725) – italský barokní sochař